Оле́г Миха́йлович Ногови́цын (8 апреля 1955 — 1 августа 2019) — российский философ и педагог, жил и работал в Санкт-Петербурге.
Основные направления мысли: онтология формы и метафизические основания поэтики русской прозы.
Кандидат философских наук, доцент кафедры Центра переподготовки и повышения квалификации по филологии и лингвострановедению СПбГУ Один из основателей в 1990 г. «Высшей религиозно-философской школы».

Философия 
Философия Ноговицына О. М. представляет собой последовательную разработку понятия «форма» в её движении от бытия к мышлению через ряд формообразований. При этом форма понимается как деятельность мышления, как способ бытия содержания. Согласно Ноговицыну О. М., форма есть проявление активности сознания и мышления в мире, которое понимается не как созидание мира (теология), но как его упорядочивание (онтология). Собственно, задача философии и состоит в выявлении этой деятельности формы, фактически — в познании нашей субъективной деятельности в мире, познании самих себя.
Первое проявление формы мы обнаруживаем уже в чувстве, в телесной деятельности чувствования (телесная форма). Эта телесная деятельность через восприятие поднимается до рассудочного счета. Собственно счет и его дальнейшее развитие — «сложение» представляет собой высшее проявление телесной формы. В телесной форме выделяются собственно отдельные формы -«Одно», «повторение», «воспроизведение», «операция», «счет порядковый», «счет количественный», «сложение».
Дальнейшее развитие форма получает в мышлении, где она дана в своей чистоте. Эта форма есть causa sui (причина самого себя). Мышление представляет собой не просто мышление содержания (чувственного в телесной форме), но прежде всего — мышление себя. На этом пути — выявления мышлением своих оснований — развивается философия чистых форм мышления. Это «тождество», «причина», «форма как таковая», «воспроизведение», «действие», «действие опосредующее само себя», «форма форм», «целое», «число». Согласно Ноговицыну О. М., мышление связано с «умножением». В отличие от счета и сложения, где деятельность «мыслительной формы» осуществляется над «телесной формой», в «умножении» мышление совершает операции над самим собой. Только в мышлении число дано как число, а не как «место» в счетном ряде.
Исследования Ноговицына О. М. находятся в стадии постоянного творческого поиска и регулярно обсуждаются на семинаре «Онтология формы».

Метафизические исследования поэтики русской классической прозы XIX века 
На основе текстуального анализа произведений Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Чехова, Толстого, Бальзака, Борхеса О. М. Ноговицын выделяет «формальную», онтологическую, «неописательную» поэтику в отличие от «содержательной» поэтики классического европейского романа.
Так, герои литературного произведения (например Тургенева и Бальзака) полностью подчинены текстуальной стихии, захвачены текстом, который их описывает (содержательная поэтика). Для таких персонажей нет ничего, кроме текста, который их описывает, нет никакого «зазора» между персонажем, его волей и «волей» текста. В этом смысле, персонаж полностью подчинен власти писателя. Другое дело «персонажи без свойств» — например герои Достоевского. Его персонажи являются самостоятельными субъектами, которые имеют своё отношение к тексту (для них самих — миру), который их описывает. Такие герои постоянно рефлексивны. Для самого героя различено — его жизнь и сознавание этой жизни, сюжет и его отношение к сюжету. О. М. Ноговицын предложил назвать такие персонажи «онтологическими». В этом случае, сюжет — то, что происходит с самим героем — становится несущественным. Не в этом, следовательно, становится и интерес художественного произведения. «Интерес произведения, то есть пишущего и читающего его — в том, чтобы выяснить отношение сознания героя к жизни героя. Поэтому автор — не тот, кто „размышляет“ над происходящим, с какой-то целью выставляя его, вообще „описывает“ его, а тот, кто размышляет над отношением сознания к жизни, кто мыслит о самой возможности мыслить, и кто делает предметом для себя само право делать жизнь предметом. Автор не описывает, а со-знает герою. Поэтика двух компонентов — сознания и бытия, автора и героев, — то есть содержательная поэтика, уступает место поэтике, где „бытием“ является отношение к бытию, а „сюжетом“ — отношение героя к сюжету. Возникает „трехчленная“ поэтика, целиком занятая возможностью писать пишущего, или оправданием себя как поэтики. Художественное творчество так же погружается в собственную форму, как метафизика».
Сознавать своё отношение к тексту — значит сопротивляться его стихии. О. М. Ноговицын обнаруживает несколько способов (форм), каким «онтологический» герой устанавливает своё отношение — авторство — по отношению к тексту (для него миру), который его охватывает — «усиленное сознание», нарочитая намеренность, акцентуация на ситуации, эпатаж, мистерия зла, театрализация, шутовство и др. Все эти особенности поэтики русской прозы зафиксированы с методологической точностью и философской аккуратностью. О. М. Ноговицыным впервые обоснована та интуитивная догадка, что русская философия XIX века смогла выразить себя только в литературной форме — в произведениях русских писателей Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Чехова, которые тем самым явились предшественниками философии экзистенциализма.

Библиография 
 Ноговицын О. М. Ступени свободы: Логико-исторический анализ категории свободы. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. — 192 с. ISBN 5-288-00393-9
 Ноговицын О. М. — 12 лекций о досократиках . — СПб., ВРФШ, 1994. — 74 с. ISBN 5-900291-03-0
 Ноговицын О. М. Поэтика русской прозы. Метафизическое исследование. — СПб.: ВРФШ, 1999. — 162 c. ISBN 5-900291-11-1
 Ноговицын О. М. Онтология художественной формы: реальность текста и призрачность реальности. — СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2016. — 239 с. ISBN 978-5-93762-111-5
 Ноговицын О. М. Онтология формы. — СПб.: Изд-во РХГА, 2019. — 196 с. ISBN 978-5-88812-946-3
 Аудиофайлы курса «Поэтика русской прозы», прочитанной О. М. Ноговицыным в 2011 году на филологическом факультете СПбГУ
 Архив работы, готовящейся к печати «Онтология формы»
 Аудиофайлы действующего одноимённого семинара «Онтология формы» 2006—2012 гг.
 Аудиофайлы философских курсов, прочитанных О. М. Ноговицыным в 2011 году на филологическом факультете СПбГУ
 Видеоблог, где можно найти видеофайлы действующего одноимённого семинара «Онтология формы» 2010—2012 гг.

Примечания 

Философы России
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Педагоги России
Философы СССР
Философы XX века